James Guthrie kan syfta på bland andra:

* James Guthrie (1859–1930), skotsk konstnär
 James Guthrie (1792–1869), amerikansk politiker, demokrat, senator för Kentucky
 James Guthrie (född 1953), engelsk skivproducent
 James Walter Guthrie (1602–-1661), skotskfödd svensk präst och riksdagsman, känd som Jacobus Waltheri Güthræus